Голубовцы () — небольшой город в Черногории в 15 км к югу от Подгорицы, административный центр городского округа Зета. Расположен в Зетской долине. Население города по переписи 2011 года составляет 3122 человек, округа — 16 093 человека.

Демография 
По переписи населения 2011 года в городе проживало 3122 человека, в округе — 16 093 человек.

Национальное распределение:

Транспорт

Аэропорт 

Аэропорт Подгорицы находится всего в 5 км от города, поэтому зачастую называется Аэропорт Голубовцы.

Дороги 
Через Голубовцы проходит трасса E65/E68 Подгорица — Бар, основная дорога соединяющая прибрежную и северную части страны.

Спорт 

В городе базируется один из самых успешных в последнее десятилетие футбольных клубов Черногории — «Зета», чемпион Черногории сезона-2006/07, постоянный участник европейских кубков.

Известные уроженцы 
 Терзич, Велимир — генерал-полковник ЮНА, историк

Населённые пункты Черногории